Николай Кренке: Кренке, Николай Александрович (род. 1957) — российский археолог.
 Кренке, Николай Петрович (1892—1939) — советский ботаник.